Eduardo de Sajonia-Altemburgo (en alemán, Eduard von Sachsen-Altenburg; Hildburghausen, 3 de julio de 1804-Múnich, 16 de mayo de 1852) fue un príncipe alemán de la casa ducal de Sajonia-Hildburghausen (de Sajonia-Altemburgo a partir de 1826).

Familia 
Era el séptimo hijo varón (aunque el cuarto que sobrevivió a la infancia) del duque Federico de Sajonia-Hildburghausen (de Sajonia-Altemburgo a partir de 1826) y de la duquesa Carlota Georgina de Mecklemburgo-Strelitz.

Biografía

Matrimonio e hijos 
Contrajo matrimonio por primera vez en Sigmaringen el 25 de julio de 1835 con la princesa Amalia de Hohenzollern-Sigmaringen. Tuvieron cuatro hijos:
Teresa Amalia Carolina Josefina Antonieta (Ansbach, 21 de diciembre de 1836-Estocolmo, 9 de noviembre de 1914), desposó el 16 de abril de 1864 al príncipe Augusto de Suecia.
 Antonieta de Sajonia-Altenburgo (Bamberg, 17 de abril de 1838-Berchtesgaden, 13 de octubre de 1908), desposó el 22 de abril de 1854 al duque Federico I de Anhalt.
 Luis José Carlos Jorge Federico (Bamberg, 24 de septiembre de 1839-Múnich, 13 de febrero de 1844).
 Juan Federico José Carlos (Sigmaringen, 8 de enero de 1841-Múnich, 25 de febrero de 1844).

Contrajo matrimonio por segunda vez en Greiz el 8 de marzo de 1842 con la princesa Luisa Carolina de Reuss-Greiz, hija del príncipe Enrique XIX. Tuvieron dos hijos:
 Alberto de Sajonia-Altemburgo (Múnich, 14 de abril de 1843-Serrahn, 22 de mayo de 1902), desposó en primeras nupcias a la princesa María de Prusia, y en segundas nupcias a la duquesa Elena de Mecklemburgo-Strelitz.
 María Gasparina de Sajonia-Altenburgo (Múnich, 28 de junio de 1845-Sondershausen, 5 de julio de 1930), desposó el 12 de junio de 1869 al príncipe Carlos Gunter de Schwarzburgo-Sondershausen.

Ancestros

Bibliografía 
 Heinrich Ferdinand Schoeppl: Die Herzoge von Sachsen-Altenburg. Bozen 1917, Neudruck Altenburg 1992, pp. 190-191.
 Walter Schärl: Die Zusammensetzung der bayerischen Beamtenschaft von 1806 bis 1918. (=Münchner historische Studien. Abteilung Bayerische Geschichte, Vol. 1). Lassleben, Kallmünz 1955.
 Bernhard Friedrich Voigt (Hrsg.): Neuer Nekrolog der Deutschen. Jahrgang 30, 1852, Voigt, Ilmenau [u. a.] 1854.

Nacidos en Hildburghausen
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Príncipes de Sajonia-Altemburgo
Fallecidos en Múnich